Bleschno (auch Blešno, Błeszno, Blészno oder Bleszno) kann für folgende Ortslagen im westslawischen Sprachraum stehen:

 Blešno, eine Gemeinde mit gut 400 Einwohnern in Tschechien
 Blešno (Třebívlice), ein Ortsteil der gut 800 Einwohner zählenden Gemeinde Třebívlice in Tschechien
 Błeszno, ein Dorf mit knapp 300 Einwohnern in Masowien in Polen südlich von Warschau
 Błeszno (Częstochowa), ein Ortsteil im Südosten der Stadt Tschenstochau in Polen mit rund 4200 Einwohnern, siehe Częstochowa